Val Rendena – valle del Trentino
 Rendena – razza bovina